Aries et Ariès sont des patronymes, toponymes, noms de marques, et un nom de constellation.

Patronyme 

André Ariès (-2002), écrivain français ;
Emmanuel Ariès (1847-1923), militaire et thermodynamicien français ;
José Ariès (1888-1977), haut fonctionnaire et banquier français ;
Nel Ariès (1873-1944), peintre et intellectuel monarchiste français ;
 Paul Ariès (né en 1959), politologue et écrivain français ;
 Philippe Ariès (1914-1984), historien français.

Musique 
 Aries, album de Luis Miguel sorti en 1993
Aries, single de Gorillaz sorti en 2020

Fiction 
 Aries, super-vilain de fiction

Marques, sociétés 
Ariès ou Aries est un nom de marque ou d'établissement, porté notamment par :
 Ariès, nom de constructeur automobile français de 1903 à 1938 ;
 Aries , groupe d'écoles d'infographie, internet, images de synthèse 3D et effets spéciaux ;
 Ariès, créée en 1992, entreprise de conception et fabrication de machines d’emballage et de système robotisé, à la Technopole de l’Aube (Troyes).

Astronomie 
 Aries, le nom latin de la constellation du Bélier

Toponymie 

 Aries, ancienne commune française des Hautes-Pyrénées, aujourd'hui intégrée à Aries-Espénan ;
 Chapelle Saint Aries, à Bollène, dans la Drôme, peut être nom déformé de Saint Arey, qui fut évêque de Gap.

Homonymie de patronyme